

Площа Леніна — станція Донецького метрополітену (проектується)

Площа Леніна — станція Мінського метрополітену

Площа Леніна — станція Волгоградського швидкісного трамваю
 Площа Леніна — станція Новосибірського метрополітену
 Площа Леніна — станція Петербурзького метрополітену
 Площа Леніна — станція Уфімського метрополітену (проектується)

Урбаноніми Володимира Леніна